Sattelmacher steht für
 den Handwerksberuf Sattler

Sattelmacher ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Sattelmacher (1879–1947), deutscher Jurist